Federica Carolina de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (en alemán, Friederike Caroline von Sachsen-Coburg-Saalfeld; Coburgo, 24 de junio de 1735-Unterschwaningen, 18 de febrero de 1791) fue una princesa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld por nacimiento y, por matrimonio, la última margravina de Brandeburgo-Ansbach y Bayreuth.

Biografía 
Federica Carolina era la quinta hija y más joven del duque Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y de la princesa Ana Sofía de Schwarzburgo-Rudolstadt (1700-1780), hija del príncipe Luis Federico I de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Matrimonio 
El 22 de noviembre de 1754 en Coburgo, se casó con el margrave Carlos Alejandro de Brandeburgo-Ansbach y Bayreuth (1736-1806). El matrimonio fue concluido por razones dinásticas. Aunque Federica Carolina fue considerada virtuosa, gentil, caritativa y devota, su marido la encontró fea, ignorante y aburrida. El matrimonio no tuvo hijos; él se separó de su esposa, quien para ese tiempo vivía en el castillo de Schwaningen, en Unterschwaningen, y empezó a vivir con su amante, Elizabeth Craven.

El hermano de Federica Carolina, el príncipe Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, debía a su hermana la admisión al regimiento como capitán, empezando en este punto su brillante carrera militar.

Muerte 
Después de la muerte de Federica Carolina, su marido abdicó como margrave y vendió el Margraviato a Prusia.Abandonó el país y se casó con su amante inglesa ese año. Federica Carolina está enterrada en la Gumbertuskirche, en Ansbach.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Duquesas de Alemania
Casa de Wettin
Margraves de Brandeburgo-Ansbach
Nacidos en Coburgo
Princesas de Sajonia-Coburgo-Saalfeld